Серво () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Мариния-Оксиденталь. Население — 4595 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Роке и святая дева дель Кармен.

Население

Примечания

Муниципалитеты Луго